Korvel (wijk), een wijk in Tilburg
 Korvelplein